

Persone
Michael Kull, meglio conosciuto come Mike Candys (1971) – disc jockey svizzero
Virginia Kull (1981) – attrice statunitense

Personaggi immaginari
Kull – specie di alieni nella serie televisiva Stargate SG-1
Kull di Valusia – personaggio di storie fantasy ideato da Robert E. Howard
King Kull – personaggio dei fumetti DC Comics

Altro
Kill Van Kull – stretto di mare nel New Jersey, Stati Uniti d'America

Pagine correlate
Kull il conquistatore – film del 1997 diretto da John Nicolella